Жан Салуму (род. , в Синт-Никласе, Бельгия) — бельгийский профессиональный баскетболист, играющий на позиции лёгкого форварда. Выступает за баскетбольный клуб «Раста Фехта» и сборную Бельгии.

Карьера 
На профессиональном уровне Салуму начал играть с сезона 2009/2010 в «Остенде». В сезоне 2011/2012 он играл за другой бельгийский клуб «Лёвен Беарз». В следующем сезоне он снова вернулся в «Остенде». В январе 2013 года с ним был продлён контракт ещё на два сезона. По окончании сезона он получил награду, как самому перспективному игроку чемпионата Бельгии.

Сборная Бельгии 
Салуму является игроком сборной Бельгии, за которую он играл на чемпионате Европы 2015 года.

Достижения 
  Чемпионат Бельгии (5): 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017
  Кубок Бельгии (6): 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Салуму на сайте Scooore League
 Салуму на сайте Draft Express
 Салуму на сайте сборной Бельгии

Баскетболисты Бельгии
Игроки сборной Бельгии по баскетболу
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Лёвен Беарз»
Игроки БК «Сакарья Бююкшехир Беледийеси»
Игроки БК «Варезе»
Игроки БК «Пистоя Баскет 2000»
Игроки БК «Раста Фехта»